Slovo rudá, rudé nebo rudý označuje rudou barvu. Slovo se vyskytuje ve více názvech:

geografie a oceánografie 
 Rudé moře – vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou
 Rudá řeka (též Červená řeka) – řeka na jihu ČLR a na severu Vietnamu
 Rudý (skála) – skalní útvar u Štramberka
 rudý příliv – přemnožení mikroskopických vodních řas, které hladině oceánu dodává krvavě červenou barvu, vyskytující se u pobřeží Spojených států amerických
 Rudé náměstí – nejvýznamnější náměstí v Moskvě nacházející se v centru města

vesmír
 Velká rudá skvrna – atmosférický útvar červené barvy v rovníkové oblasti Jupiteru
 Rudá planeta – jiné, řidší označení planety Mars

astrofyzika
 rudý posuv – prodloužení vlnové délky elektromagnetického záření na straně přijímače

zoologie
 norník rudý (též hraboš rudý nebo lesní) – hlodavec žijící na území od západní Evropy až po severní Asii
 stepník rudý – ohrožený druh pavouků z čeledi stepníkovitých
 klokan rudý – největší žijící vačnatec
 klokan rudokrký – středně velký klokan

politika
 Mezinárodní rudá pomoc – mezinárodní organizace solidarity pro pomoc obětem proletářského a revolučního národně osvobozujícího boje
 Rudá pomoc – Československá odnož Mezinárodní rudé pomoci (1925–1932, v ilegalitě až do 1935, kdy byla pod názvem Solidarita legalizována)

vyznamenání
 Řád rudé hvězdy – řád založený k ocenění zásluh o obranu Československa propůjčovaný za zvlášť úspěšnou činnost k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, zejména za vynikající vynálezy a technická zlepšení ve vojenství
 Řád rudé zástavy – řád založený k ocenění zásluh za obranu Československa propůjčovaný za vynikající činnost k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, k upevnění obrany a bezpečnosti republiky, za vynikající velitelskou činnost
 Řád rudé hvězdy (SSSR) – řád podobný českému řádu rudé hvězdy

historie
 Erik Rudý – objevitel a první osadník a průzkumník pobřeží Grónska (asi roku 982)
 Haakon Rudý – švédský král (1070–1079)
 Rudý baron (též Rudý ďábel či Eso všech es) – přezdívka německého stíhacího pilota a nejúspěšnějšího stíhače první světové války Manfreda von Richthofen

vojenství
 Rudá armáda – ozbrojené síly bolševického Ruska (tzn. v letech 1918–1922) a Sovětského svazu (název užíván v letech 1922-1946, poté užíván název Sovětská armáda)
 Rudá garda – základní úderná síla Velké říjnové socialistické revoluce (1917-březen 1918 sloučením s Rudou armádou)
 Rudá garda (povstalectví) – označení pro ozbrojené jednotky politicky levých směrů v občanských bojích
 Rudé gardy – organizace radikální mládeže v době kulturní revoluce v Číně
 Rudá obočí – název účastníků velkého rolnického povstání v Číně (17–27 n. l.), které přispělo k pádu Wang Manga
 Rudí Khmerové – ultralevicová organizace vládnoucí v 70. letech 20. století (1975–1979) v Kambodži

terorismus
 Rudé brigády – italská levicová teroristická organizace
 Frakce Rudé armády – západoněmecká levicová teroristická organizace

hudba
 Východ je rudý (muzikál) – čínský propagandistický muzikál z období kulturní revoluce (začátek 60. let)
 Východ je rudý (film) – filmová verze muzikálu (1965)
 Východ je rudý – úvodní píseň muzikálu

literatura
 Rudá záře nad Kladnem – román Antonína Zápotockého, pojednávající o historii dělnického hnutí v Kladně v letech 1918–1920 z komunistického úhlu pohledu
 Rudé zpěvy – jedna ze sbírek básníka S. K. Neumanna

žurnalistika
 Rudé právo – československý levicový deník (1920–1995 přejmenováním na Právo a změnou politické orientace na sociálně-demokratickou)

sport
 Rudá hvězda (1922-1926) – revoluční sportovní organizace zakládané v Československu (1922–1926)
 Rudá hvězda (ČSSR) – název dobrovolné sportovní organizace ministerstva národní bezpečnosti a později ministerstva vnitra ČSSR (1952–1957)

filmy
 Rudá záře nad Kladnem (film) – československé historické drama podle románu Rudá záře nad Kladnem (1955)
 Rudá Sonja – americko-nizozemský hraný dobrodružný film (1985)
 Rudá Hříva – japonská hraná komedie (1969)
 Rudá carevna – americké drama (1934)
 Rudá kápě – dánsko-islandsko-švédské drama (1967)
 Rudá planeta (film) – americko-australský sci-fi thriller (2000)
 Rudá vražedná touha – japonské drama (1964)
 Sovětská sborná - rudá mašina – švédský televizní dokumentární film (2004)
 Maska rudé smrti (též Rudá maska) – britský horor (1964)
 Rudý baron (film) – německo-britský válečný film (2008)
 Rudý jako nebe – italské drama (2006)
 Rudý kakadu (též Hallo, soudruzi!) – německé romantické drama (2006)
 Vinnetou – Rudý gentleman – západoněmecko-francouzsko-italsko-jugoslávský dobrodružný western (1964)
 Rudé kůže – americký kriminální film (2002)
 Rudé kvítky – čínsko-italská komedie (2006)
 Rudé pole – čínské válečné drama (1987)

Externí odkazy